Windows har flere betydninger:
 Hovedbetydningen af det engelske ord windows (flertal) er på dansk ordet vinduer. Etymologisk stammer window (ental) fra det oldnordiske ord vindauga, som bogstaveligt betyder vind-øje.

Software
Microsoft Windows
Windows 1.0
Windows 2.0
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows 2003
Windows Aero
Windows API
Windows for Workgroups 3.1
Windows for Workgroups 3.11
Windows Live
Windows Live Messenger
Windows Me
Windows Media Player
Windows Messenger
Windows NT
Windows NT 3.1
Windows NT 4.0
Windows PE
Windows Server
Windows Server 7
Windows Server 2008
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
X Window System – Grafisk brugergrænseflade til Unix

Underholdning 
Windows (film) – film fra 1980
Windows (jazz) – amerikansk jazz-gruppe